Фрейшу-де-Ешпада-а-Сінта  () — португальська власна назва.

Топоніми

Фрейшу-де-Ешпада-а-Сінта  — муніципалітет.
 Фрейшу-де-Ешпада-а-Сінта  (парафія)